Kontinental Hockey League 2012/2013 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga), var den femte säsongen av KHL. Säsongen inlededs preliminärt i september 2012 och spelades fram till februari eller mars 2013 följt av slutspelet om Gagarin Cup. En seger efter ordinarie 60 minuter gav tre poäng, seger efter förlängning (max fem minuter) eller straffar gav två poäng, förlust efter förläning eller straffar gav en poäng och förlust efter ordinarie 60 minuter gav noll poäng.

Den 30 mars 2012 meddelade KHL-presidenten Aleksandr Medvedev att det skulle genomföras några förändringar i ligan inför säsongen 2012/2013. Enligt Medvedev skulle den slovakiska klubben HC Lev Poprad flyttas från Poprad i Slovakien till den tjeckiska huvudstaden Prag eftersom klubben hade vissa ägarproblem under den senaste säsongen och då man numera ägs av ett tjeckiskt företag. Istället skulle den slovakiska klubben HC Slovan Bratislava vara klara för spel i ligan. "Slovan har sökt plats i ligan och vår inspektion har granskat Bratislava och det råder inget tvivel om att laget och arenan uppfyller alla krav. Ekonomiskt är också allt i sin ordning", sade Medvedev till Sovjetskij Sport. Det hade även förts diskussioner om att expandera ligan med lag från både Italien och Kroatien, något som inte realiserades. Dessutom återkom Lokomotiv Jaroslavl till ligan igen efter att ha avstått den förra säsongen på grund av flygolyckan den 7 september 2011 .

Divisioner
De fyra divisionerna var uppkallade efter fyra kända ryska ishockeyspelare: Vsevolod Bobrov, Anatolij Tarasov, Valerij Charlamov och Arkadij Tjernysjov

Tabeller

Västra konferensen
 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
|- style="background:#90EE90;"
|style="text-align:center;"|1||  SKA Sankt Petersburg || <center>52 || <center>36 || <center>2 || <center>3 || <center>11 || <center>182 || <center>116 || <center>+66 || <center>115
|- style="background:#90EE90;"
|style="text-align:center;"|2||  CSKA Moskva || <center>52 || <center>23 || <center>13 || <center>1 || <center>15 || <center>151 || <center>109 || <center>+42 || <center>96
|- bgcolor="#cccccc"
| || || || || || || || || || ||
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|3||  Dynamo Moskva || <center>52 || <center>27 || <center>9 || <center>2 || <center>14 || <center>150 || <center>109 || <center>+41 || <center>101
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|4||  Lokomotiv Jaroslavl || <center>52 || <center>24 || <center>10 || <center>0 || <center>18 || <center>131 || <center>121 || <center>+10 || <center>92
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|5||  Severstal Tjerepovets || <center>52 || <center>21 || <center>7 || <center>8 || <center>16 || <center>137 || <center>117 || <center>+20 || <center>85
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|6||  Slovan Bratislava || <center>52 || <center>17 || <center>11 || <center>5 || <center>19 || <center>124 || <center>127 || <center>-3 || <center>78
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|7||  Lev Praha || <center>52 || <center>23 || <center>1 || <center>5 || <center>23 || <center>132 || <center>133 || <center>-1 || <center>76
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|8||  Atlant Mytisjtji || <center>52 || <center>19 || <center>4 || <center>8 || <center>21 || <center>137 || <center>141 || <center>-4 || <center>73
|- bgcolor="#cccccc"
| || || || || || || || || || ||
|- 
|style="text-align:center;"|9||  Donbass Donetsk || <center>52 || <center>17 || <center>7 || <center>7 || <center>21 || <center>134 || <center>142 || <center>-8 || <center>72
|- 
|style="text-align:center;"|10||  Dinamo Minsk || <center>52 || <center>18 || <center>6 || <center>5 || <center>23 || <center>125 || <center>148 || <center>-23 || <center>71
|- 
|style="text-align:center;"|11||  Torpedo Nizjnij Novgorod || <center>52 || <center>19 || <center>2 || <center>8 || <center>23 || <center>142 || <center>146 || <center>-4 || <center>69
|- 
|style="text-align:center;"|12||  Vitjaz Tjechov || <center>52 || <center>11 || <center>7 || <center>8 || <center>26 || <center>119 || <center>151 || <center>-32 || <center>55
|-
|style="text-align:center;"|13||  Spartak Moskva || <center>52 || <center>11 || <center>6 || <center>7 || <center>28 || <center>106 || <center>151 || <center>-45 || <center>52
|- 
|style="text-align:center;"|14||  Dinamo Riga || <center>52 || <center>13 || <center>4 || <center>4 || <center>31 || <center>109 || <center>151 || <center>-42 || <center>51
|}

Östra konferensen
 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
|- style="background:#90EE90;"
|style="text-align:center;"|1||  Ak Bars Kazan || <center>52 || <center>28 || <center>6 || <center>8 || <center>10 || <center>157 || <center>112 || <center>+45 || <center>104
|- style="background:#90EE90;"
|style="text-align:center;"|2||  Avangard Omsk || <center>52 || <center>26 || <center>9 || <center>6 || <center>11 || <center>149 || <center>121 || <center>+28 || <center>102
|- bgcolor="#cccccc"
| || || || || || || || || || ||
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|3||  Traktor Tjeljabinsk || <center>52 || <center>28 || <center>3 || <center>8 || <center>13 || <center>152 || <center>120 || <center>+32 || <center>98
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|4||  Metallurg Magnitogorsk || <center>52 || <center>27 || <center>0 || <center>12 || <center>13 || <center>167 || <center>121 || <center>+46 || <center>93
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|5||  Salavat Julajev Ufa || <center>52 || <center>24 || <center>5 || <center>6 || <center>17 || <center>148 || <center>140 || <center>+8 || <center>88
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|6||  Barys Astana || <center>52 || <center>23 || <center>5 || <center>6 || <center>18 || <center>175 || <center>161 || <center>+14 || <center>85
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|7||  Sibir Novosibirsk || <center>52 || <center>21 || <center>7 || <center>7 || <center>17 || <center>124 || <center>119 || <center>+5 || <center>84
|- style="background:#D1E231;"
|style="text-align:center;"|8||  Neftechimik Nizjnekamsk || <center>52 || <center>17 || <center>10 || <center>6 || <center>19 || <center>144 || <center>150 || <center>-6 || <center>77
|- bgcolor="#cccccc"
| || || || || || || || || || ||
|- 
|style="text-align:center;"|9||  Jugra Chanty-Mansijsk || <center>52 || <center>19 || <center>7 || <center>3 || <center>23 || <center>153 || <center>163 || <center>-10 || <center>74
|- 
|style="text-align:center;"|10||  Metallurg Novokuznetsk || <center>52 || <center>15 || <center>4 || <center>5 || <center>28 || <center>132 || <center>177 || <center>-45 || <center>58
|- 
|style="text-align:center;"|11||  Amur Chabarovsk || <center>52 || <center>11 || <center>5 || <center>1 || <center>35 || <center>115 || <center>167 || <center>-52 || <center>44
|- 
|style="text-align:center;"|12||  Avtomobilist Jekaterinburg || <center>52 || <center>7 || <center>1 || <center>12 || <center>32 || <center>104 || <center>180 || <center>-76 || <center>35
|}

Slutspel

Konferenskvartsfinaler

Västra konferensen
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="2"|SKA Sankt Petersburg–Atlant Mytisjtji 4–1 i matcher 
|-
| St. Petersburg–Atlant
| 1–0 (sd)
|-
| St. Petersburg–Atlant
| 7–0
|-
| Atlant–St. Petersburg
| 3–1
|-
| Atlant–St. Petersburg
| 1–6
|-
| St. Petersburg–Atlant
| 7–0
|-
| colspan="2"|CSKA Moskva–Lev Praha 4–0 i matcher 
|-
| CSKA–Lev
| 3–2 (sd)
|-
| CSKA–Lev
| 3–2 (sd)
|-
| Lev–CSKA
| 1–3
|-
| Lev–CSKA
| 1–2
|-
| colspan="2"|Dynamo Moskva–Slovan Bratislava 4–0 i matcher 
|-
| Dynamo–Slovan
| 5–1
|-
| Dynamo–Slovan
| 3–2 (sd)
|-
| Slovan–Dynamo
| 2–4
|-
| Slovan–Dynamo
| 2–3
|-
| colspan="2"|Lokomotiv Jaroslavl–Severstal Tjerepovets 2–4 i matcher 
|-
| Lokomotiv–Severstal
| 1–2
|-
| Lokomotiv–Severstal
| 2–1
|-
| Severstal–Lokomotiv
| 3–2
|-
| Severstal–Lokomotiv
| 3–2 (sd)
|-
| Lokomotiv–Severstal
| 3–2
|-
| Severstal–Lokomotiv
| 3–1
|}

Östra konferensen
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="2"|Ak Bars Kazan–Neftechimik Nizjnekamsk 4–0 i matcher 
|-
| Kazan–Nizjnekamsk
| 5–1
|-
| Kazan–Nizjnekamsk
| 3–0
|-
| Nizjnekamsk–Kazan
| 1–2
|-
| Nizjnekamsk–Kazan
| 2–3 (sd)
|-
| colspan="2"|Avangard Omsk–Sibir Novosibirsk 4–3 i matcher 
|-
| Omsk–Sibir
| 5–0
|-
| Omsk–Sibir
| 0–1
|-
| Sibir–Omsk
| 4–1
|-
| Sibir–Omsk
| 2–5
|-
| Omsk–Sibir
| 1–0 (sd)
|-
| Sibir–Omsk
| 3–0
|-
| Omsk–Sibir
| 2–0
|-
| colspan="2"|Traktor Tjeljabinsk–Barys Astana 4–3 i matcher 
|-
| Traktor–Astana
| 3–4 (sd)
|-
| Traktor–Astana
| 3–5
|-
| Astana–Traktor
| 1–3
|-
| Astana–Traktor
| 2–3
|-
| Traktor–Astana
| 6–3
|-
| Astana–Traktor
| 4–2
|-
| Traktor–Astana
| 5–3
|-
| colspan="2"|Metallurg Magnitogorsk–Salavat Julajev Ufa 3–4 i matcher 
|-
| Magnitogorsk–Ufa
| 3–4 (sd)
|-
| Magnitogorsk–Ufa
| 2–0
|-
| Ufa–Magnitogorsk
| 4–1
|-
| Ufa–Magnitogorsk
| 2–3
|-
| Magnotogorsk–Ufa
| 2–1
|-
| Ufa–Magnitogorsk
| 5–4
|-
| Magnotogorsk–Ufa
| 0–2
|}

Konferenssemifinaler

Västra konferensen
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="2"|SKA Sankt Petersburg–Severstal Tjerepovets 4–0 i matcher 
|-
| St. Petersburg–Severstal
| 7–4
|-
| St. Petersburg–Severstal
| 4–1
|-
| Severstal–St. Petersburg
| 0–4
|-
| Severstal–St. Petersburg
| 2–4
|-
| colspan="2"|CSKA Moskva–Dynamo Moskva 1–4 i matcher 
|-
| CSKA–Dynamo
| 0–3
|-
| CSKA–Dynamo
| 2–1
|-
| Dynamo–CSKA
| 3–2 (sd)
|-
| Dynamo–CSKA
| 2–1 (sd)
|-
| CSKA–Dynamo
| 0–2
|}

Östra konferensen
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="2"|Ak Bars Kazan–Salavat Julajev Ufa 4–3 i matcher 
|-
| Kazan–Ufa
| 2–3
|-
| Kazan–Ufa
| 0–2
|-
| Ufa–Kazan
| 0–3
|-
| Ufa–Kazan
| 3–5
|-
| Kazan–Ufa
| 4–3 (sd)
|-
| Ufa–Kazan
| 4–3 (sd)
|-
| Kazan–Ufa
| 4–3
|-
| colspan="2"|Avangard Omsk–Traktor Tjeljabinsk 1–4 i matcher 
|-
| Omsk–Traktor
| 0–5
|-
| Omsk–Traktor
| 0–3
|-
| Traktor–Omsk
| 3–0
|-
| Traktor–Omsk
| 1–3
|-
| Omsk–Traktor
| 0–4
|}

Konferensfinaler

Västra konferensen
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="2"|SKA Sankt Petersburg–Dynamo Moskva 2–4 i matcher 
|-
| St. Petersburg–Dynamo
| 2–3
|-
| St. Petersburg–Dynamo
| 2–4
|-
| Dynamo–St. Petersburg
| 4–2
|-
| Dynamo–St. Petersburg
| 2–6
|-
| St. Petersburg–Dynamo
| 2–1 (sd)
|-
| Dynamo–St. Petersburg
| 5–1
|}

Östra konferensen
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="2"|Ak Bars Kazan–Traktor Tjeljabinsk 3–4 i matcher 
|-
| Kazan–Traktor
| 2–1 (sd)
|-
| Kazan–Traktor
| 3–1
|-
| Traktor–Kazan
| 1–0 (sd)
|-
| Traktor–Kazan
| 5–6 (sd)
|-
| Kazan–Traktor
| 1–2 (sd)
|-
| Traktor–Kazan
| 3–2
|-
| Kazan–Traktor
| 1–2
|}

Gagarin Cup-final
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! Match
! width="50px"|Resultat
|-
| colspan="2"|Dynamo Moskva–Traktor Tjeljabinsk 4–2 i matcher 
|-
| Dynamo–Traktor
| 2–1
|-
| Dynamo–Traktor
| 3–2
|-
| Traktor–Dynamo
| 3–1
|-
| Traktor–Dynamo
| 0–1
|-
| Dynamo–Traktor
| 3–4
|-
| Traktor–Dynamo
| 2–3 (sd)
|}

Referenser

Externa länkar
 khl.ru 

2012 i Kazakstan
2012 i Lettland
2012 i Ryssland
2012 i Slovakien
2012 i Tjeckien
2012 i Vitryssland
2013 i Kazakstan
2012 i Ukraina
2013 i Ukraina
2013 i Lettland
2013 i Ryssland
2013 i Slovakien
2013 i Tjeckien
2013 i Vitryssland
Ishockeysäsongen 2012/2013
2012/2013